Картала може да се отнася за:

 Картала, хълм, намиращ се северно от град Велико Търново
 Картала, връх в Златишко-Тетевенска планина, Стара планина
 Картала, квартал в град Велико Търново
 Картала, ски-курорт край Благоевград